Акоп Овнатанян:
 Овнатанян, Акоп (1692—1757) — армянский художник, сын и ученик Нагаша Овнатана
 Овнатанян, Акоп Мкртумович (1806—1881) — живописец из среды тифлисских художников XIX века.